Moorhead kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Moorhead (Iowa)
Moorhead (Minnesota)
Moorhead (Mississippi)